Åland, een autonome, Zweedstalige, maar bij Finland horende eilandengroep in de Oostzee.
 Barbara Aland (1937), Duits hoogleraar, theoloog en deskundige op het gebied van de tekst van het Nieuwe Testament
 Kurt Aland (1915-1994), Duits hoogleraar, theoloog en deskundige op het gebied van de tekst van het Nieuwe Testament
 Aland (India), een plaats in India.
 Aland (rivier), een zijrivier van de Elbe
 Aland (Altmark), een gemeente in Saksen-Anhalt, genoemd naar de rivier